Бабич, Никола:
 Бабич, Никола (1905—1974) — югославский футболист, нападающий, участник Олимпиады 1928 года.
 Бабич, Никола (1917—1941) — народный герой Югославии.

 Примечания